S47 peut faire référence à :

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Conserver à une température ne dépassant pas… °C, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Écrasement de l'épaule et du bras, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
  Ligne S47 du S-Bahn de Berlin en Allemagne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres